Перевод в социальной сфере – устный последовательный двусторонний перевод. Обеспечивает языковое взаимодействие между национальными меньшинствами, не говорящими на языке страны проживания, и представителями госучреждений с целью предоставления этим меньшинствам возможности пользоваться правами, данными им государством. Осуществляется в непосредственной близости от участников диалога, в отдельных случаях по телефону.

Первый термин для определения данного вида перевода – “Community interpreting”, был употреблен в Великобритании в восьмидесятых годах двадцатого века, когда вследствие интенсивной иммиграции возникла необходимость в преодолении языкового барьера при оказании социальной помощи, юридических и медицинских услуг, во время процессуальных действий и т.п. (см. Джейн Шекмэн (Jane Shackman) The Right to be Understood: A Handbook on Working With, Employing and Training Community Interpreters, 1984; Пат Лонгли (Pat Longley) What is a Community Interpreter? 1984). До того перевод в социальной сфере считался не отдельным видом перевода, а низшей разновидностью конференц-перевода или всего лишь помощью, необходимой госучреждениям и иммигрантам в языковом взаимодействии. Таким образом, полагалось, что его осуществление не требует ни квалификации, ни специального обучения, и что оказать такую помощь может каждый, кто владеет основами переводимого языка. Так еще до конца двадцатого века перевод в социальной сфере осуществляли только случайно выбранные родные и близкие иммигрантов, среди которых нередко были дети (см. Мона Бэйкер и Габриэла Салдания (Mona Baker and Gabriela Saldania) Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2009).

Существует мнение, что перевод в социальной сфере является древнейшим видом перевода, поскольку с давних пор для людей важно было достигать взаимопонимания с целью обмена информацией, налаживания торговых отношений, заключения перемирий, обсуждения условий договоров и т.д. Несмотря на это, относительное признание данный вид перевода получил только в конце двадцатого века. С тех пор он является объектом повышенного интереса и предметом лингвистических исследований. Тем не менее, по сей день профессия переводчика в социальной сфере остается непрестижной даже в странах, где он наиболее востребован. К ним относятся, первыми увидевшие обширную миграцию представителей разных культур, – США, Канада, Австралия; начиная с двадцатого века, особенно после Второй мировой войны, такие европейские страны как Великобритания, Франция и Германия; и после вступления в 2004 году в Европейский союз – Польша (Małgorzata Truyk, Przekład ustny środowiskowy, 2006). Отчасти непрестижность профессии переводчика в социальной сфере обусловлена колеблющимся в зависимости от политической обстановки уровнем финансирования, определенного на привлечение и обучение специалистов (см. Мона Бэйкер и Габриэла Салдания (Mona Baker and Gabriela Saldania) Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2009).

Перевод